ФК Килмарнок () је шкотски фудбалски клуб из Килмарнока. Такмичи се у Премијер лиги Шкотске.

Клуб је основан 1869. године. Утакмице игра на стадиону Рагби парк капацитета 18.128 места. Боје клуба су плава и бела.

Килмарнок је једном био првак Шкотске. Три пута су освајали Куп Шкотске.

Успеси клуба 
 Премијер лига
 Победник (1): 1964/65

 Куп Шкотске
 Победник (3): 1891, 1896, 1901, 1906, 1956, 1998, 2006

Килмарнок у европским такмичењима 

Укупни УЕФА коефицијент: 34.5

Види још 
 Премијер лига Шкотске

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

К